Лхунце () или Лхунци () — город в Бутане, административный центр дзонгхкага Лхунце. Лежит на реке Куру-Чу. К городу подходит грунтовая автомобильная дорога от Монгара.

Население города составляет 1175 человек (перепись 2005 г.), а по оценке 2012 года — 1276 человек.

К городу относится Лхунце-дзонг - укрепление, административное здание и буддийский монастырь.

Климат 
В Лхунце горный климат с большими суточными колебаниями температуры. Ночью, как правило, холодно, а днём умеренно тепло.

Примечания

Ссылки 
 Satellite map at Maplandia.com

Лхунце (дзонгхаг)
Города Бутана